Peucedanum arenarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz de Paula Adam von Waldstein-Wartemberg och Pál Kitaibel. Peucedanum arenarium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. a. arenarium
 P. a. neumeyeri
 P. a. urbanii

Källor 

Siljor
arenarium